Saud ist 
 der Name einer arabischen Dynastie, siehe Dynastie der Saud

sowie der Familienname folgender Personen:
 Basmah bint Saud (* 1964), saudi-arabisches Mitglied der Dynastie der Saud, Unternehmerin und Menschenrechtsaktivistin
 Abd al-Aziz ibn Saud (1875–1953), König von Saudi-Arabien
 Abdullah ibn Mutaib Al Saud (* 1984), saudi-arabischer Reiter
 Faisal bin Furhan A. F. Furhan Al Saud (* 1974), saudi-arabischer Diplomat
 Mohammed Bin Saud Al Saud, saudi-arabischer Automobilrennfahrer 
 Muhammed bin Saud Al Saud (1934–2012), saudi-arabischer Politiker
 Reema bint Bandar Al Saud (* 1975), saudi-arabische Botschafterin in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Saudi-Arabien